{{DISPLAYTITLE:(5373) 1988 VV3}}

Az (5373) 1988 VV3 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Ueda és Kaneda fedezte fel 1988. november 14-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (5001–5500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói